Andliga Råd kan syfta på:

 Lokala Andliga Råd – kallas den demokratiskt valda ledningsgrupp på nio personer som leder bahá'í-samfunden på lokal nivå
 Nationella Andliga Råd – svarar för bahá'í-religionens ledning och administration i 183 länder enligt Bahá'í World Centre